Балахонка — топоним:

 Балахонка — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Балахонка — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Балахонка — деревня в Любимском районе Ярославской области.
 Балахонка — река в Кемеровской области.

См. также
 Большая Балахонка — деревня в Костромской области, Октябрьский район
 Новая Балахонка — деревня в Кемеровской области
 Старая Балахонка — деревня в Кемеровской области